Алексей Бородай:
 Бородай, Алексей Викторович (род. 1982) — украинский футболист, полузащитник.
 Бородай, Алексей Сергеевич — космонавт.